Tramp, inaczej włóczęga, wędrowiec, pojęcie stosowane również jako, m.in.:
 tramp – rodzaj statku uprawiającego „żeglugę trampową” (tramping)
 tramp – charakterystyczna postać filmowa, w którą wcielał się Charlie Chaplin (m.in. „Światła wielkiego miasta”, „Gorączka złota”)
 TRAMP – klub turystyczny na SGH